Влади́мир Ковальчу́к: 
 Ковальчук, Владимир Антонович (род. 1939) — советский и российский авиационный инженер.